Cuvântul Vara, Vară se poate referi la:
 Vară (anotimp)
 Văr de gen feminin
 Vara, localitate în Estonia
 Vara, localitate din Suedia.
 Comuna Vara, Suedia
 Comuna Vara, Estonia
 Vara este un râu în Liguria, Italia.
 Julián Vara López (*1983) este un fotbalist spaniol. 
 Luis de Onís González y Vara / Luis de Onís (1762–1827), a fost un om politic și diplomat spaniol.   
 VARA este un grup audiovizual public de radio și de televiziune în Țările de Jos.